Витория-ди-Санту-Антан:
 Витория-ди-Санту-Антан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Витория-ди-Санту-Антан — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.